Песачи има више значења:

 Песачи (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Песачи, Бетасабачи (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Песачи (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику